Владимир Дмитриевич Введенский (14 июля 1881, село Погост-Архангельское, Калязинский уезд, Тверская губерния — 3 ноября 1937, Кашин) — святой Русской православной церкви, почитается в лике священномучеников. Память совершается 21 октября (по юлианскому календарю) и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Биография 
Родился в семье священника Дмитрия Введенского. Окончил Тверскую духовную семинарию. Рукоположён в сан священника.

Жил в Скнятино Калязинского уезда: служил в храме.

Был женат, имел сыновей Дмитрия, Михаила.

Арест, следствие и приговор 
В 1937 году арестован и заключён в Кашинскую тюрьму.

Были вызваны свидетели, давшие показания о том, что подозреваемый опровергал материалистическое учение, отстаивая философию идеализма; говорил о том, что существование Бога будет осознано и большевиками. Но один из свидетелей дал усугубляющие показания. Священник Введенский говорил о том, что идея коллективизации обречена и что колхозы со временем развалятся… Утверждал, что в действительности у пресловутой Республиканской армии Испании на счету одни поражения и что советские газеты скрывают по этому вопросу правдивую информацию.

В обвинительном заключении говорилось: хотя обвиняемый не признал себя виновным, но «достаточно изобличается свидетельскими показаниями». Тройка НКВД приговорила Введенского к расстрелу.

Причисление к лику святых 
Отец Владимир причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

Примечания

Литература 
 Дамаскин. «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним». Книга 3, Тверь. 2001. С. 308—309
 
 Архив УФСБ РФ по Тверской обл. Арх. № 20439-С.

Ссылки 
 В списках жертв

Святые по алфавиту
Священномученики
Священники Русской православной церкви
Русские православные святые
Христианские святые XX века
Канонизированные в XXI веке
Священнослужители, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1937 году